Чемпіонат Шотландії з футболу 1994—1995 — 98-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/25 травня 1995

|}

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1995
Шотландія
Шотландія